Kamikaze (神風; lit. "vento divino"), uma palavra japonesa;

Música
Kamikaze (álbum de Twista), 2004;
Kamikaze (álbum de Eminem), 2018;

Outros
Kamikaze (brinquedo), um brinquedo de parque de diversões;
Kamikaze (mangá), um mangá criado por Shiki Satoshi.